Сезон 2002–03 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 14 вересня 2002 та 24 травня 2003 року. Участь у турнірі брали 18 команд, 4 найгірші з яких залишили Серію A по завершенні сезону.

Перемогу в сезоні святкував «Ювентус», який захистив чемпіонський титул, завойований попереднього сезону, і для якого цей «скудетто» став 27-м в історії. Майбутні чемпіони захопили одноосібне лідерство у турнірній таблиці вже у 23 турі і впевнено довели сезон до переможного завершення, фінішувавши з відривом у 7 очок від найближчого переслідувача, міланського «Інтернаціонале».

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Рекорди сезону 
 Найбільше перемог — «Ювентус» (21)
 Найменше перемог — «Комо» та «Торіно» (4)
 Найбільше нічиїх — «Брешія» (15)
 Найменше нічиїх — «П'яченца» (6)
 Найбільше поразок — «Торіно» (21)
 Найменше поразок — «Ювентус» та «Лаціо» (4)
 Найбільше голів забито — «Ювентус» та «Інтер» (64)
 Найменше голів забито — «Торіно» (23)
 Найбільше голів пропущено — «П'яченца» (62)
 Найменше голів пропущено — «Ювентус» (29)

Плей-оф за право лишитися в Серії A 

|}

«Аталанта» вибула до Серії B.

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 2002-03 в Серії A став форвард «Інтернаціонале» Крістіан Вьєрі, на рахунку якого було 24 забитих голи.

Філіппо Індзагі, Крістіан В'єрі, Вінченцо Монтелла і Олівер Біргофф забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (193), Курт Хамрін (190), Габрієль Батістута (184), Джузеппе Сіньйорі (182), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174).

Відвідуваність 
Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 2002-03 склала 25 474 глядачів.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 2002-03 на RSSSF  

2002-03
2002 у футболі
2003 у футболі
2002 в італійському спорті
2003 в італійському спорті